Чужой против Хищника () — название нескольких фантастических произведений, объединяющих вселенные Чужого и Хищника. Также встречается вариант Aliens versus Predator ().

Фильмы 
 Чужой против Хищника – фильм 2004 года (реж. Пол У С Андерсон)
 Чужие против Хищника: Реквием – фильм 2007 года (реж. Грег и Колин Штраус)

Игры 

 Alien vs Predator (SNES) (1993)
 Alien vs Predator: The Last of His Clan (1993)
 Alien vs. Predator (аркада)
 Alien vs Predator (Jaguar) (1994)
 Alien vs Predator (Lynx)
 Aliens versus Predator (1999)
 Aliens versus Predator 2 (2001)
 Aliens versus Predator 2: Primal Hunt (2002)
 Aliens versus Predator (2010)
 Aliens versus Predator: Extinction
 Alien vs. Predator 2D
 Alien vs. Predator (mobile)
 Alien vs. Predator 3D
 Alien vs. Predator 2 2D: Requiem
 Aliens vs. Predator: Requiem (psp)
 Aliens vs. Predator: Evolution
Чужой и Хищник являются гостевыми персонажами игры Mortal Kombat X.

Комиксы 

 Aliens vs Predator: Deadspace ()
 Aliens vs Predator: Duel (Чужие против Хищника: Дуэль)
 Aliens vs Predator: Three World War (Чужие против Хищника: Война Трёх Миров)
 Alien vs Predator: Pursuit (Чужой против Хищника: Преследование)

См. также 
 Alien Loves Predator (Чужой любит Хищника)

Произведения-кроссоверы
Медиафраншизы
Вселенная Чужого
Вселенная Хищника
Чужой против Хищника